Al-Mutawakkil est un surnom honorifique (laqab) donné à plusieurs souverains de dynasties musulmanes (mutawakkil , « qui a la confiance (de Dieu) ») :

 Ja`far al-Mutawakkil, calife abasside de Bagdad (847-861) ;
 Abû `Inân Fâris al-Mutawakkil, sultan mérinide du Maroc (1348-1358) ;
 Abû Yahyâ Abû Bakr al-Mutawakkil, sultan hafside de Tunisie (1318-1346) ;
 Abû al-`Abbâs Ahmad al-Fadî al-Mutawakkil, sultan hafside de Tunisie (1349) ;
 Abû Fâris `Abd al-`Azîz al-Mutawakkil, sultan hafside de Tunisie (1394-1434) ;
 El Mouttawakil, sultan zianide ayant régné entre 1437 et 1461 ;
 Abû `Abd Allâh Muhammad IV al-Mutawakkil, sultan hafside de Tunisie (1493-1526) ;
 Al-Mutawakkil , calife abasside du Caire (1362-1383) et (1389-1406) ;
 Al-Mutawakkil II, calife abasside du Caire (1479-1497) ;
 Al-Mutawakkil III, calife abasside du Caire (1508-1517) ;
 Muhammad al-Mutawakkil (Mohammed Saadi II), sultan saadien du Maroc (1574-1576).